Anglický název Special Operations Group může označovat tyto jednotky:

 Útvar speciálních operací Vojenské policie
 Special Operations Group (Argentina)
 Canadian Special Operations Forces Command
 Grupo de Operaciones Policiales Especiales, Chile
 Special Operations Group (Estonsko)
 Special Operations Group (Japonsko)
 Special Operations Group (Indie),  Džammú a Kašmír, Indie
 Grupo de Operaciones Especiales (Mexiko) 
 Grupo de Operações Especiais, Portugalsko 
 Grupo Especial de Operaciones, Španělsko
 Grupo de Operaciones Especiales, španělská armáda
 Special Operations Group (UNSOG) Organizace spojených národů
 Special Operations Group, součást Special Activities Division v americké CIA